Courage () — двенадцатый англоязычный студийный альбом франкоканадской певицы Селин Дион. Выход пластинки состоялся 15 ноября 2019 года на лейбле Columbia Records. В поддержку альбома певица отправилась в мировое турне Courage World Tour, которое началось в сентябре 2019 года.

Об альбоме

Предыстория 
Свой последний англоязычный альбом Loved Me Back to Life певица выпустила в ноябре 2013 года. В следующем месяце её мужу Рене Анжелилу был поставлен диагноз — рак горла, а также проведена операция. В июле 2014 года он оставил обязанности менеджера своей супруги и решил сосредоточится на здоровье, но уже в следующем месяце ему стало гораздо хуже и Селин решила прервать свою активную музыкальную деятельность. Анжелил скончался 14 января 2016 года. Первое публичное выступление певицы после всех событий (за пределами Колизея Сизарс-пэласа) состоялось на премии Billboard Music Awards с песней «The Show Must Go On», там же ей была вручена награда Billboard Icon Award. В августе 2016 года она выпустила франкоязычный альбом Encore un soir, который получил положительные отзывы критиков и имел коммерческий успех.

В сентябре 2016 года состоялся релиз сингла «Recovering», который должен был стать лид-синглом с предстоящего англоязычного альбома, выход которого намечался на 2017 год. Песня была написана певицей Пинк в память о покойном муже Селин Дион. В марте 2017 года певица записала песню «How Does a Moment Last Forever», которая стала саундтреком к фильму «Красавица и чудовище». В 2016 и 2017 годах певица параллельно вела гастроли в Канаде и Европе. В 2018 году певица выпустила сингл «Ashes» как саундтрек к фильму «Дэдпул 2». Также проходили гастроли в Азии и Океании. В сентябре того же года она объявила об окончании своей резиденции «Celine» в Лас-Вегасе в 2019 году.

3 апреля 2019 года певица объявила о том, что отправляется в новое мировое турне Courage World Tour в поддержку одноимённого студийного альбома, шоу стартует в сентябре в Квебеке, Канада. Объясняя название альбома, она сказала: Я думаю, что прошла через многое. И жизнь дала мне возможность… чтобы найти свою внутреннюю силу, найти мужество и продолжать идти. Люди, которых я так люблю, разделившие со мной те горести. Они дали мне столько сил. А потом появилась песня, которая называлась «Courage», после чего не было долгих раздумий, как назвать альбом.

Написание и запись 
В апреле 2019 года Дион рассказала, что она получила 48 песен для нового альбома и ей нужно выбрать 12. В новом альбоме певица решила исследовать новые музыкальные направления, сохраняя при этом фирменный стиль, к которому привыкли поклонники Дион. После выпуска написанного Пинк сингла «Recovering» в сентябре 2016 года, Дион записала новую музыку в октябре 2016 года с Дайан Уоррен, которая написала ранее ей несколько песен, в том числе хит «Because You Loved Me». В апреле 2017 года Дион упомянула, что Сия написала для неё три песни. Также над альбомом работали Стефан Моккио и Мадлен Нойес. Моккио уже работал с Селин ранее, он написал «A New Day Has Come»; также он является автором таких хитов как «Earned It» The Weeknd и «Wrecking Ball» Майли Сайрус. В конце 2017 года певица записала песню «Flying on My Own», авторами которой стали Йорген Элоффсон, Антон Мортенсон и Лиз Родригес. В 2018 году Дэвид Гетта заявил, что принял участие в работе над альбомом Селин. В 2019 году в программе «Carpool Karaoke» с Джеймсом Корденом певица представила небольшой отрывок песни «Lying Down».

Релиз 
В июне 2019 года был выпущен промосингл с альбома — песня «Flying on My Own», которую Селин исполняла на своих последних концертах в Лас-Вегасе. Песня вышла сначала в концертной, а затем и в студийной версии. 18 сентября была объявлена дата выхода — 15 ноября 2019 года. В этот же день состоялась премьера трёх новых песен с альбома: «Lying Down», «Courage» и «Imperfections». Песня «Imperfections» станет радиосинглом, 30 сентября она отправится на радиостанции.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы Селин Дион
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200